Вёрле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вёрле, Катрин (род. 1984) — немецкая теннисистка.
 Вёрле, Оскар (1890—1946) — немецкий поэт, писатель и издатель.